Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Thrasher (als Thrasher werden verschiedene Vögel aus der Familie der Spottdrosseln bezeichnet): 

 HMS Thrasher (1804) war eine mit 12 Kanonen bestückte Brigg. Das Schiff wurde 1804 gebaut und 1814 verkauft.
 HMS Thrasher (1856) war ein Kanonenboot der Albacore-Klasse. Das Schiff wurde 1856 gebaut und 1863 verkauft.
 HMS Thrasher (1895) war ein Torpedobootzerstörer der B-Klasse. Das Schiff wurde 1895 fertiggestellt, wurde im Ersten Weltkrieg eingesetzt und 1919 verkauft.
 HMS Thrasher (N 37) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1940 vom Stapel und wurde 1947 verschrottet.

Siehe auch 
 USS Thrasher

Thrasher, HMS